Гней Геллій Поплікола (*Gnaeus Gellius Publicola, прибл. 105 до н. е. —після 56 до н. е.) — політичний діяч, літератор Римської республіки.

Життєпис 
Походив з роду Гелліїв. Молодший син Луція Геллія Попліколи, консула 72 року до н. е. Відмовився від державної кар'єри і залишився в стані вершників, присвятив себе науковим і літературним заняттям. Розтринькав отриманні у спадок статки. Одружився на вольновідпущенниці, яка, зраджувала йому з небожем Луцієм. Був другом Публія Клодія Пульхра. У 59 році до н. е. організовував його вуличні заворушення.

У 58 році до н. е. виступав на підтримку закону про вигнання Марка Туллія Цицерона. У 56 році до н. е. давав свідчення проти Сестія. Про подальшу діяльність немає відомостей.

Джерела 
 Cic. Att. IV 3, 2
 Catull. 88—89

Геллії